Belle Rive ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Belle Rive (Illinois), im Jefferson County
 Belle Rive (Tennessee), im Williamson County
 Belle Rive (Virginia), im Fairfax County

auf Mauritius:
 Belle Rive (Mauritius)

Siehe auch:
 Bellerive